Mistrzostwa świata w pływaniu znane też jako mistrzostwa świata w sportach wodnych – zawody w sześciu dyscyplinach pływackich. Ich organizatorem jest FINA – Światowa Federacja Pływacka.

Konkurencje w pływaniu odbywają się na długim basenie (50-metrowym). Są one bardziej prestiżowe i znane niż rozgrywane co dwa lata mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie.

Historia mistrzostw 
Zawody rozgrywane są od 1973 roku, a od 2001 roku odbywają się co dwa lata.

Konkurencje mistrzostw 
 Konkurencje rozgrywane są w kategorii kobiet, mężczyzn i mieszanej
 pływanie na basenie 50-metrowym
 styl dowolny (kraul): 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m
 styl motylkowy (delfin): 50 m, 100 m, 200 m
 styl grzbietowy: 50 m, 100 m, 200 m
 styl klasyczny (żabka): 50 m, 100 m, 200 m
 styl zmienny: 200m, 400m
 sztafety pływackie: 4×100 m dowolnym, 4×200 m dowolnym, 4×100 m zmiennym
 pływanie na otwartym akwenie: 5 km, 10 km, 25 km, wyścig drużynowy
 skoki do wody
 z trampoliny: 1 m, 3 m
 z pomostu: 10 m
 synchroniczne: trampolina 3 m, platforma 10 m
 skoki z klifu: 27 m (mężczyzn), 20 m (kobiet)
 pływanie synchroniczne: solo, duet, drużynowe, kombinacja
 waterpolo

Klasyfikacja medalowa 
Stan po MŚ 2022

Zobacz też 
 mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie
 mistrzostwa Europy w pływaniu
 mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
 pływanie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Pływacki
 Fédération Internationale de Natation (FINA) – Światowa Federacja Pływacka